Général de l'Armée peut faire référence :

Militaire 
 au grade étasunien de General of the Army ;
 au grade soviétique, puis russe (depuis 1991) et ukrainien (de 1993 jusqu'à la réforme de 2019), de « général de l'armée » ( en russe, general armii ;  en ukrainien, Heneral armiyi Ukrayiny), traduit souvent par « général d'armée », mais qui serait plutôt équivalent à « général de groupe d'armées » ;
 au grade de général de l'Armée suisse ;
 au titre de général de l'Armée du salut, qui désigne le directeur mondial du mouvement ;

Fiction 
 au roman de Ismail Kadare Le Général de l'armée morte, sorti en 1963 ;
 au film Le Général de l'armée morte, adaptation du roman au cinéma par Luciano Tovoli, sorti en 1983.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Général d'armée